Musterung steht für:

 Musterung, Stellung oder Rekrutierung, Untersuchung der Eignung einer Person für den Wehrdienst
 Musterung (Seemannsgesetz), in Deutschland die Eintragung oder Löschung von Seeleuten in die Musterrolle eines Schiffs
 bei der Deutschen Marine die alltägliche Truppenschau, siehe Appell (Militär) #Militär

Siehe auch:
 Musterungsbuch (Seefahrtbuch)
 Bemusterung (Begriffsklärung)
 Muster (Begriffsklärung)